Лулуа — топоним:
 Лулуа — река в Центральной Африке;
 Лулуа — провинция Демократической Республики Конго;
 Лулуа — мечеть в Каире.